Gminy w USA:
 Coe (ang. Coe Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Coe (ang. Coe Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Sebastian Coe – angielski lekkoatleta, biegacz.